

1° Divisão 

FC Banants

Gandzasar FC

SC Erebuni Dilijan

Kilikia FC

Mika FC

Pyunik FC

Shirak FC

Ulisses FC

2° Divisão 

Ulisses-2

Pyunik-2

Banants-2

Mika-2

Gandzasar-2

Pyunik-3

Shirak-2

Banants-3

Ararat-2

Armenia
Clubes Futebol